Кичкеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кичкеево — деревня в Кайбицком районе Татарстана.
 Кичкеево — деревня в Янтиковском районе Чувашии.